Suore degli Angeli, con casa generalizia a Konstancin-Jeziorna - congregazione religiosa fondata a Vilnius da Wincenty Kluczyński
 Suore degli Angeli, con casa generalizia a Napoli - congregazione religiosa fondata a Faicchio da Clotilde Micheli